Цинца́дзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 

 Арчіл Цинцадзе (нар. 1966) — грузинський військовий та дипломат.
 Цинцадзе Вахтанг Геронтійович (1915—1993) — грузинський архітектор, реставратор, історик архітектури. Заслужений митець Грузії (1967), лауреат Державної премії ім. Шота Руставелі (1987).
 Цинцадзе Георгі (нар. 1986) — грузинський баскетболіст.
 Цинцадзе Георгій Йосипович (1880—1937) — грузинський політик, Член Установчих зборів Грузії (1919—1921).
 Цинцадзе Діто (нар. 1957) — грузинський режисер і сценарист.
 Калістрат (Католикос-Патріарх всієї Грузії) (у світі Калістрат Михайлович Цинцадзе; 1866—1952) — єпископ Грузинської православної церкви, Католікос-Патріарх всієї Грузії.
 Цинцадзе Нодар Леванович (1930—2020) — грузинський вчений-фізик. Член-кореспондент АН Грузинської РСР (1988), академік АН Грузії (2001). Заслужений діяч науки Грузії. Почесний доктор університету Хіросіма.
 Цинцадзе Ной Костянтинович (1887—1978) — грузинський політик, лідер Національної ради та Установчих зборів Грузії.
 Цинцадзе Сулхан Федорович (1925—1991) — грузинський композитор, віолончеліст, педагог, Народний артист СРСР.
 Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе (нар. 5 липня 1972, Київ) — український політик і громадська діячка, народний депутат України Верховної Ради IX скликання.

Грузинські прізвища